Estadi Comunal peut désigner deux stades à Andorre :
 Estadi Comunal (Aixovall)
 Estadi Comunal (Andorre-la-Vieille)